Web Therapy, web serie in 65 episodi con protagonista Lisa Kudrow
Web Therapy, serie televisiva del 2011 con protagonista Lisa Kudrow